Халмурадов — фамилия, образованная от тюркского имени Халмурат (женская форма Халмурадова)

Халмурадов 
 Халмурадов, Розакул Сатыбалдиевич (род. 1941) — казахский общественный и государственный деятель.
 Халмурадов, Рустам Ибрагимович (род. 1949) — узбекский учёный и государственный деятель.
 Халмурадов, Сагдулла Халмурадович (1894—1939) — узбекский преподаватель и режиссёр.

Халмурадова 
 Халмурадова, Дурдыхал (род. 1937) — государственный деятель Туркменской ССР.

См. также 
 Халмуратов